Пьер Рошфо́р (; род. 1981, , Франция) — французский актёр театра, кино и телевидения, музыкант.

Биография 
Сын актёра Жана Рошфора и актрисы и режиссера Николь Гарсиа. Впервые появился на экране в  возрасте в короткометражном фильме «15 августа» — режиссёрском дебюте своей матери.

Фильмография 
  — 15 августа (короткометражный) / 15 août (реж. Николь Гарсиа)
  — Похищение / Rapt — Фостье (реж. Люка Бельво)
  — Балкон с видом на море / Un balcon sur la mer — официант в кафе (реж. Николь Гарсиа)
  — 38 свидетелей / 38 témoins — молодой офицер полиции (реж. Люка Бельво)
  — Прощай, моя королева / Les Adieux à la reine — Le valet Antonin (реж. Бенуа Жако)
  — Он ушёл в воскресенье / Un beau dimanche — Батист Камбьер (реж. Николь Гарсиа)
  — La Veilleuse (короткометражный) (реж. Жоан Бордери)
  — Наше будущее / Nos futurs — Янн Кербек (реж. Реми Безансон)
 — — На зов скорби / Les Revenants — врач (8 серий)
  — Мари и неудачники / Marie et les Naufragés — Симеон Форест (реж. Себастьен Бетбедер)
  — La Main du mal (ТВ) — Дани Марку (реж. Пьер Акнин)
  — L’entomologiste (короткометражный) — Матьё
  — Souviens moi (ТВ)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Allocine.fr. Pierre Rochefort Biographie
 Pierre Rochefort : qui est le fils de Jean Rochefort et de Nicole Garcia ?

Актёры театра Франции